Camarasa puede referirse a:

 Camarasa, un municipio leridano;
 Marquesado de Camarasa, un título nobiliario;

Personas:
 Francisco Camarasa (1967-), futbolista;
 Paco Camarasa (1963-), editor;
 Santiago Camarasa, (1895-1957) periodista;
 Víctor Camarasa, (1994-) futbolista;